Henri (Han) Römer (Amsterdam, 16 augustus 1948) is een Nederlandse acteur en scenarioschrijver.

Römer speelde in tal van televisieseries, onder andere in Citroentje met suiker, Steil achterover en Familie van der Ploeg. Laatstgenoemde serie werd door hem ook geschreven. Römer maakt deel uit van De Ploeg, een kluchtengezelschap, samen met Joep van Deudekom, Peter Heerschop en Viggo Waas van Niet Uit Het Raam, Genio de Groot en Titus Tiel Groenestege. In 2007 was Römer samen met Peter Heerschop en Viggo Waas ook te zien in Najib wordt wakker (VARA) van Najib Amhali.

Ook is hij regisseur van onder andere De Wind in de Wilgen (Ro Theater, met vader Piet Römer in de hoofdrol) en Grensgevallen (2006, een eigen bewerking van een roman van Peter Høeg bij theater Oostpool. Hij vertaalde onder andere ook de Driestuiveropera (2000, Noord Nederlands Toneel) en Serial Killers (2007, Kikproductions). Ook regisseert hij de theaterprogramma's van Niet Uit Het Raam.

Stamboom van de artiestenfamilie Römer

Externe link 
 

Nederlands acteur
Nederlands scenarioschrijver